Chaussade peut désigner :

Architecture 
 Château de la Chaussade, à Guérigny en France.

Patronyme 

 Aurélien Chaussade, acteur français ;
 Jean-Louis Chaussade (1951-), hommes d'affaires français ;
 Pierre Chaussade (1913-1995), homme politique et haut fonctionnaire français ;
 Pierre Babaud de la Chaussade (1706-1792), homme d'affaires et maître des forges français.

Toponyme 
 La Chaussade, dans la Creuse en France.